Вацлав II — ім'я правителів середньовічної Європи. Також використовують часто в історіографії ім'я Венцеслав II ().

 Вацлав II (1271—1305 роки) — король Польщі, який одночасно був королем Богемії під ім'ям Венцеслава II.
 Вацлав II (1137—1192 роки) — князь Чехії у 1191—1192 роках з династії Пржемисловичів.
 Вацлав II (1348—1419 роки) — легницький князь протягом 1364—1419 років.
 Вацлав II (1450—1487 роки) — заторський князь протягом 1468—1487 років.
 Вацлав II (1488—1524 роки) — цешинський князь протягом 1518—1524 років.
 Вацлав II (1397—1447 роки) — опавський князь у 1433—1447 роках.
 Вацлав II (1405—1456 роки) — князь Опави, Крнову та Ратибору в різні роки.